Zkratka ze tří písmen H, C a I může mít více významů:

 human-computer interaction – anglický termín (česky interakce člověk – počítač), průnikový (interdisciplinární) obor tvorby uživatelských rozhraní
 Home Credit International – obchodní značka nebo organizační část firmy Home Credit
 Host Controller Interface – hardwarové rozhraní pro USB, FireWire a bluetooth